

Geografia
 Regan – città degli Stati Uniti d'America

Personalità
 Bridget Regan (1982) – attrice statunitense
 Bridget Regan (1975) – cantante e musicista statunitense
 Charles Tate Regan (1878-1943) – ittiologo britannico
 Emily Regan (1988) – canottiera statunitense
 Fionn Regan (1981) – cantautore e musicista irlandese
 Laura Regan (1977) – attrice canadese
 Kevin Regan (1984) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Lara Jo Regan (...) – fotografa statunitense
 Mark Regan (1972) – ex rugbista britannico
 Michael Regan (1975) – funzionario e politico statunitense
 Richie Regan, propr. Richard Joseph Regan (1930-2002) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Riff Regan (1975) – attrice statunitense
 Taylor Regan (1988) – calciatore australiano
 Tom Regan (1938-2017) – filosofo statunitense dei diritti degli animali
 Vincent Regan (1965) – attore britannico

Personaggi
 Regan MacNeil – protagonista de L'esorcista

Pagine correlate
General John Regan
 Reagan